Friedrichseck bezeichnet:

 einen Ortsteil der deutschen Stadt Soltau, siehe Dittmern
 den deutschen Namen eines Ortsteils der polnischen Stadt Gołuchów